Desmarest é o nome de mais de um cientista francês:
 Nicolas Desmarest (1725-1815), e
 seu filho, Anselme Gaëtan Desmarest (1784-1838)
 seu filho, Eugène Anselme Sébastien Léon Desmarest (1816-1889) 
Desmarest é também o nome de:
 Henri Desmarest (ou Desmarets) (1661-1741), compositor Barroco francês 
 Thierry Desmarest (nascido em 1940), francês, presidente do grupo petrolífero Total S. A.
Desambiguação